Porte d’Orléans – jedna z bram Paryża
 Porte d’Orléans – stacja metra w Paryżu